Karan peut désigner :

Toponymes 
 Karan, une commune du Mali située dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro.
 Karan, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.
 Karan, un quartier du nord de Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

Personnalités 
 Amara Karan (1984-), actrice anglo-srilankaise ;
 Marija Karan (1982-), actrice serbe ;
 Mark Karan, guitariste américain ;
 Ümit Karan (1976-), footballeur turc.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme